Sagnac-effect, de faseverschuiving die optreedt als een systeem van twee tegengesteld roterende golven in zijn geheel een rotatie ondergaat.
Georges Sagnac, Frans natuurkundige bekend van het naar hem vernoemde Sagnac-effect.